Пчелно () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. Население составляет 8 человек (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Пчелно, в состав которого входит Пчелно, должность кмета (старосты) исполняет Мехмед  Шабанов Мехмедов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Антоново — Танер Мехмед Али Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Тырговиштской области